Хуа́н Пе́рес Гальван (), также Гальбан () — испанский художник, представитель арагонской школы времён золотого века испанской живописи. 

Некоторые свои работы Гальван подписывал на латинский манер Иоаннес (). В некоторых источниках второе имя Гальвана не Перес, а Химинес ().

Биография 
Выходец из благородной и состоятельной семьи. В 1615 году, будучи учеником живописца и проживая в Сарагосе, женился на Анне Марсал (), чьи родители проживали в Риме, куда в дальнейшем Гальван и отправился для продолжения обучения. Хусепе Мартинес в своём трактате о барочной живописи «Практические рассуждения о благороднейшем искусстве живописи» (Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura) пишет, что Гальван провёл в Италии 10 лет, вероятно, этот период значительно короче, с 1619 года, когда задокументированные следы Хуана в Сарагосе обрываются, до 1623 года, когда Гальван упоминается в приходской книге Ла Сео (Антонио Паломино в своём сборнике биографий живописцев Испании пишет, что Хуан вернулся в Сарагосу только в 1624 году). В это время Гальван работал над росписью алтарного настава в монастыре Ордена босых кармелитов, которых не сохранился до наших дней. В 1626 году по заказу Совета Уэски скопировал четыре портрета, написанные Фелипе Ариосто, для зала заседаний арагонских кортесов (сейчас они вывешены в зале заседаний городского Совета Уэски). В 1620-х Гальван занимался росписью стен церкви монастыря в Эпиле, а в 1631 картиной Святой Вотус, хранящейся в монастыре . Через год вместе с Мартинесом он выступает в качестве жюри для оценки качества копии портретов для Зала кортесов, запрошенных королём Филиппом IV, чей экземпляр делал .

В 1637 году Гальван занимается алтарём капеллы Елены Равноапостольной, Богоматери Кармельской и Святого таинства в соборе Ла Сео (совместно с  и ). В период между 1650 и 1650 годами Гальван занимался росписью (фрески, картины на холстве для настава альтаря и купол) капеллы святых  в том же соборе.

Литература

Примечания 

Художники Испании XVII века